Татомир Вуканович (; род. 2 декабря 1907 года, Вране, Королевство Сербия — 2 ноября 1997 года, СРЮ) — сербский этнолог.

Родился во Вране, Южная Сербия, он изучал историю, фольклор и культуру сербов и цыган Югославии в целом, и Косово в частности. Также занимался гендерными вопросами, в частности клятвенными девственницами. Вуканович был геем, что в гомофобной Социалистической Югославии привело к его маргинализации как ученого и уходу с авторитетных позиций, к чему он стремился как партизанский старшина Иосипа Броз Тито.

Библиография 
 «The Vampire». Four articles in Journal of the Gypsy Lore Society (JGLS) from 1957 to 1960
 «The Gypsy Population in Yugoslavia». JGLS, Third Series, Vol. XLII, Nos. 1-2 (January-April 1963), pp. 10-27.
 «Ritual Communion Among Gypsies in Serbia» (1964). JGLS 43:22
 «Gypsy Pilgrimages to the Monastery of Gračanica in Serbia» (1966). JGLS 45:17
 Romi (Tsigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija, 1983

Примечания 

ЛГБТ в Сербии
Историки Сербии